Гайворонский — Польская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

 Гайворонский, Вячеслав Борисович (род. 1947) — российский музыкант, трубач, композитор.
 
 Гайворонский, Константин Сергеевич (род. 23 января 1970) — латвийский журналист, редактор, военный историк-исследователь.
Гайворонский, Михаил Орест (1892—1949) — украинский композитор, дирижёр, педагог, скрипач.
 Гайворонский, Федот Филиппович (1918—2013) — генерал-полковник.



Примечания